Пурни́ма или Пурна́ми (, , ) — это слово полнолуние на санскрите. День Пурнимы — это день (титхи) в каждом месяце, когда наступает полнолуние, и происходит разделение между двухнедельными лунными циклами (пакша), а также плоскость, проведённая через Солнце, Землю и Луну, перпендикулярна плоскости эклиптики. Полнолуние считается третьей из четырех основных фаз Луны; другие три фазы — это новолуние (амавасья), первая четверть луны и третья четверть луны. Полнолуние это 100 % видимости и максимальный блеск луны (). Также в полнолуние бывают высокие приливы и случаются лунные затмения.

Пурнимы в 2020 году

Фестивали и праздники

См. также 
 Амавасья
 Титхи (единица времени)
 Пакша (единица времени)
 Индийская астрология
 Праздники Индии
 Праздники индуизма

Термины и понятия

Примечания, литература и ссылки 

Индийская астрология
Праздники Индии